Boiling Springs es el nombre de varias ciudades de Estados Unidos:

 Boiling Springs (Carolina del Norte)
 Boiling Springs (Carolina del Sur)
 Boiling Springs (Pensilvania)